Miejscowości w Portoryko:
 Quebradillas – miejscowość w gminie Quebradillas
Gminy w Portoryko:
 gmina Quebradillas (ang. Quebradillas Municipio) w Portoryko